

Patronyme 
 Antonino Calderone était membre d'une importante famille mafieuse de Catane en Sicile.
 Giuseppe Calderone (1925-1978), mafieux sicilien
 Marina Elvira Calderone (1965-), femme politique italienne

Autre 
Le glacier du Calderone est situé sur la conque du versant nord-est du Corno Grande dans les Abruzzes en Italie